Pazderna ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Pazderna, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek
Pazderna, Ortsteil von Tuchoměřice, Okres Praha-západ
Pazderna (Vyškov), Ortsteil von Vyškov, Okres Vyškov

Pazderna ist auch ein Name für den Unterlauf des Říčky (Lučina), eines linken Nebenflusses der Lučina in Tschechien.